Yarde ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Yarde (* 1991), britischer Boxer im Halbschwergewicht
 Denise Yarde (* 20. Jahrhundert), britische Tontechnikerin
 Jason Yarde (* 1970), britischer Jazzmusiker (Saxophone, Piano, Komposition, Arrangements)
 John Yarde-Buller, 2. Baron Churston (1846–1910), britischer Peer und Soldat